Sahade steht für:
 Struve-Sahade-Effekt, Effekt in der Stellarphysik
 (2605) Sahade, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.